Автономное сообщество и провинция Кантабрия () включает в себя 112 муниципалитетов. Статус автономного сообщества провинция Кантабрия получила согласно Конституции Испании от 1978 года. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Кантабрии также объединены в 12 комарок: Трасмьера (19 муниципалитетов), Лос-Вальес-Пасьегос (13), Саха-Нанса (13), Бесайя (11), Кампоо-Лос-Вальес (11), Асон-Агуэра (9), Коста-Оксиденталь (8), Сантандер (8),  (7) и Коста-Орьенталь (4).

Автономное сообщество и провинция Кантабрия занимает площадь в 5321,0 км² и имеет население в  жителей (2019). Столица автономного сообщества — город Сантандер, который также является его крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Кантабрии — Вальдерредибле (298,24 км²), а самый маленький — Рейноса (4,12 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты Кантабрии, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся.

Карта 
На административной карте автономного сообщества Кантабрия указано расположение центров его муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Сан-Висенте-де-ла-Баркера
 2 — Рамалес-де-ла-Виктория
 3 — Барсена-де-Пье-де-Конча
 4 — Сан-Роке-де-Риомьера
 5 — Корвера-де-Торансо
 6 — Санта-Мария-де-Кайон
 7 — Эль-Астильеро
 8 — Энтрамбасагуас
 9 — Лос-Корралес-де-Буэльна
 10 — Сан-Фелисес-де-Буэльна
 11 — Кабесон-де-ла-Саль
 12 — Рибамонтан-аль-Монте
 13 — Сантьюрде-де-Торансо
 14 — Медио-Кудейо
 15 — Лимпьяс
 16 — Колиндрес
 17 — Маскуэррас
 18 — Торрелавега
 19 — Пуэнте-Вьесго
 20 — Марина-де-Кудейо
 21 — Вильяфуфре
 22 — Санта-Крус-де-Бесана
 23 — Мьенго
 24 — Луэна
 25 — Барейо
 26 — Асас-де-Сесто
 27 — Сантонья
 28 — Рибамонтан-аль-Мар
 29 — Меруэло
 30 — Барсена-де-Сисеро
 31 — Сантильяна-дель-Мар
 32 — Альфос-де-Льоредо
 33 — Руилоба
 34 — Комильяс
 35 — Эскаланте
 36 — Аргоньос
 37 — Арнуэро
 38 — Ламасон
 39 — Кастаньеда
 40 — Солорсано
 41 — Реосин
 42 — Пенагос
 43 — Вильяэскуса
 44 — Камарго
 45 — Вильякаррьедо
 46 — Льерганес

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Кантабрия
Кантабрия
Кантабрия